Florián hace referencia a varios artículos:

Antroponimia 
 Florián (nombre), nombre propio:
 Florián Rey (1894-1962), director de cine español.
 Florián de Ocampo (1499-1558), historiador y escritor español, cronista de Carlos I.

Religión 
Personajes
 Florián de Lorch (250–304), santo – Festividad: 4 de mayo.- también llamado: "Florián de Lorsch", "San Floriano".
 Florián de Remüs (???–856), sacerdote – Festividad: 17 de noviembre. - también llamado: "Florián de Remus", "San Florín", "San Florido".
 Beato Florián Stepniak (1912-1942), presbítero y mártir – Festividad: 12 de agosto. - también llamado: "Floriano Stepniak".
Cruces
 Cruz de San Floriano o Cruz floriana.
Edificios
 Iglesia de San Florián 
 Monasterio de San Florián, en Sankt Florian, Austria:
 Coro de los Niños cantores de San Florián.

Toponimia 
 Florián, Santander, Colombia.
 Sankt Florian, Austria.
 St. Florian, Estados Unidos.